Виланова ( и , от латински villa, със значението на „стопанство“, „имение“ или „ферма“ с прилагателното име nova, нов в женски род, със значението на ново стопанство, ново имение, свързан с испанското име Villanueva, Вилянуева, и френското име Villeneuve, Вилньов) може да се отнася за:

Археология 
 Виланова, култура от желязната епоха в Северна Италия

Личности 
 Арнолд от Виланова, испански лекар
 Тито Виланова, (Tito Vilanova), испански футболист и треньор

Испания

Автономна област Каталония 
 Виланова де Белпуч, в провинция Лерида
 Виланова де л'Агуда, в провинция Лерида
 Виланова де ла Барка, в провинция Лерида
 Виланова де Мея, в провинция Лерида
 Виланова де Прадес, в провинция Тарагона
 Виланова де Сау, в провинция Барселона
 Виланова де Сегрия, в провинция Лерида
 Виланова дел Валес, в провинция Барселона
 Виланова дел Ками, в провинция Барселона
 Виланова и ла Желтру, в провинция Барселона

Италия

Общини 
 Виланова Биелезе, в провинция Биела
 Виланова д'Албенга, в провинция Савона
 Виланова д'Арденги, в провинция Павия
 Виланова д'Асти, в провинция Асти
 Виланова дел Батиста, в провинция Авелино
 Виланова дел Гебо, в провинция Ровиго
 Виланова дел Силаро, в провинция Лоди
 Виланова ди Кампосампиеро, в провинция Падуа
 Виланова Канавезе, в провинция Торино
 Виланова Маркезана, в провинция Ровиго
 Виланова Мондови, в провинция Кунео
 Виланова Монферато, в провинция Алесандрия
 Виланова Монтелеоне, в провинция Сасари
 Виланова Соларо, в провинция Кунео
 Виланова сул'Арда, в провинция Пиаченца
 Виланова Трускеду, в провинция Ористано
 Виланова Туло, в провинция Каляри
 Вилановафранка, в провинция Южна Сардиния
 Вилановафору, в провинция Южна Сардиния

Други селища 
 Виланова, село в община Акумоли (провинция Риети)
 Виланова, село в община Банякавало (провинция Равена)
 Виланова, село в община Барцано (провинция Леко)
 Виланова, село в община Бернареджо (провинция Монца и Брианца)
 Виланова, село в община Бивона (провинция Агридженто)
 Виланова, село в община Бобио Пеличе (провинция Торино)
 Виланова, село в община Борка ди Кадоре (провинция Белуно)
 Виланова, село в община Гуидония Монтечелио (провинция Рим)
 Виланова, село в община Истрана (провинция Тревизо)
 Виланова, квартал в град Каляри (провинция Каляри)
 Виланова, село в община Касолново (провинция Павия)
 Виланова, село в община Кастеназо (провинция Болоня)
 Виланова, село в община Маршано (провинция Перуджа)
 Виланова, село в община Мота ди Ливенца (провинция Тревизо)
 Виланова, село в община Нервиано (провинция Милано)
 Виланова, село в община Ночера Инфериоре (провинция Салерно)
 Виланова, село в община Остуни (провинция Бриндизи)
 Виланова, село в община Педивиляно (провинция Козенца)
 Виланова, село в община Порденоне (провинция Порденоне)
 Виланова, село в община Прата ди Порденоне (провинция Порденоне)
 Виланова, село в община Равена (провинция Равена)
 Виланова, село в община Ривароло дел Ре ед Унити (провинция Кремона)
 Виланова, село в община Сан Бонифачо (провинция Верона)
 Виланова, село в община Сан Даниеле дел Фриули (провинция Удине)
 Виланова, село в община Серналя дела Баталя (провинция Тревизо)
 Виланова, село в община Ферара (провинция Ферара)
 Виланова, село в община Форли (провинция Форли-Чезена)
 Виланова, село в община Фосалта ди Портогруаро (провинция Венеция)
 Виланова, село в община Чепагати (провинция Пескара)
 Виланова Алгизи, село в община Поцальо ед Унити (провинция Кремона)
 Виланова де Белис, село в община Сан Джорджо ди Мантова (провинция Мантуа)
 Виланова дела Картера, село в община Сан Микеле ал Таляменто (провинция Удине)
 Виланова деле Гроте, село в община Лузевера (провинция Удине)
 Виланова дело Юдрио, село в община Сан Джовани ал Натизоне (провинция Удине)
 Виланова ди Валдибрана, село в община Пистоя (провинция Пистоя)
 Виланова Маярдина, село в община Сан Джорджо ди Мантова (провинция Мантуа)
 Виланова Стризайли, село в община Вилагранде Стризайли (провинция Нуоро)

Словения 
 Виланова ди Пирано, Villanova di Pirano, италианско име на село Нова вас над Драгоньо в обшина Пиран

Франция 
 Виланова, село и община в регион Корсика, департамент Южна Корсика

Източници